

Patronyme 

 Jean-Baptiste Pater (1695-1736), peintre rococo français ;
 Walter Pater (1839-1894), essayiste, historien de l'art et critique littéraire anglais.

Musique 
 Pater Moeskroen, groupe de musique néerlandais.

Titres 

 Pater est un film d'Alain Cavalier sorti en 2011 ;
 Lola Pater, film franco-belge de Nadir Moknèche sorti en 2017.

Autres 
 Pater est un mot latin qui veut dire père ;
 Pater est le nom abrégé de la prière chrétienne du Notre Père ;
 Pater familias, homme le plus vieux ou de plus haut rang dans une maisonnée romaine ;
 Pater patriae est un titre décerné par le Sénat romain, signifiant « père de la patrie », qui fut porté par les empereurs depuis Auguste, à quelques exceptions près ;
 Pater Noster ou Notre Père, prière chrétienne.

Patronyme anglais